Ива́н Ива́нович Псты́го () — советский лётчик штурмовой авиации, Герой Советского Союза, кавалер семи орденов Красного Знамени, командующий ВВС Группы советских войск в Германии, командующий 16-й воздушной армией, начальник Центральной инспекции безопасности полётов авиации Вооружённых Сил СССР, маршал авиации (29 апреля 1975).

Биография 
Родился 10 апреля 1918 года в деревне Сухополь ныне Инзерского сельсовета Архангельского района Башкирии. Белорус.

Учился в школе крестьянской молодёжи, а после переезда в столицу Башкирии — город Уфу — в уфимской средней школе № 3.

Служба в Красной Армии до Великой Отечественной войны 
В Красной Армии с 1936 года.

В 1940 году окончил Энгельсское военное авиационное училище лётчиков и получил назначение в 211-й бомбардировочный авиационный полк Военно-воздушных сил Одесского военного округа.

Из проверок на областной комиссии мне больше всего запомнилось такое испытание. Состояло оно в том, что надо было бежать по тёмному коридору. Через 5-7 метров под тобой разверзался пол, и ты в темноте проваливался вниз, на спортивные маты. Тут же врач хватал тебя за руку и считал пульс. Затем пристально смотрел в глаза, определял твоё психическое состояние..

Великая Отечественная война 
Начало Великой Отечественной войны лейтенант Пстыго встретил на полевом аэродроме у реки Днестр в должности командира звена. 22 июня 1941 года он в составе группы бомбардировщиков Су-2 211-го авиаполка выполнил свой первый боевой вылет. Всего на Су-2 он совершит 21 боевой вылет. В одном из них он стал свидетелем того, как соседний Су-2 был сбит Александром Покрышкиным, который принял новый тогда Су-2 за вражеский самолёт.
Было и такое: идем на задание, к нам пристраиваются два МиГ-3. Думаем, лететь с истребителями надёжнее. Вдруг происходит невероятное — один из МиГов точными выстрелами сбивает командира нашей эскадрильи и набрасывается на мой самолёт. Покачиваю машину с крыла на крыло, показываю наши опознавательные знаки. Это помогло… МиГ отошёл в сторону…

Спустя много лет, когда я учился в Академии Генерального штаба, рассказал об этом случае своим однокурсникам. В нашей группе учился трижды Герой Советского Союза Александр Покрышкин. Он попросил меня повторить рассказ.

Пересказал снова.

«Это был я», — смущённо и расстроенно заявил он.

«Шутишь, Саша?»

«Да какое там „шутишь“! В начале войны я действительно сбил Су-2. Был со мной такой страшный случай, не знал самолёты Сухого, ведь они появились в частях перед самой войной, а вид у них совсем необычный — подумал, что фашист…».

После падения Киева и Харькова, когда в 211-м бомбардировочном авиаполку осталось лишь 11 самолётов, лейтенанта Пстыго, в числе других лётчиков, направили переучиваться в город Балашов в авиационное училище, где им предстояло осваивать новый самолёт-штурмовик Ил-2.

В последующие годы лётчик-штурмовик Иван Пстыго воевал на Юго-Западном, Сталинградском, где был родоначальником уличных боёв штурмовиков, Брянском, 1-м и 2-м Прибалтийском, 3-м Белорусском и 1-м Украинском фронтах в качестве командира эскадрильи, начальника воздушно-стрелковой службы штурмовой авиационной дивизии и авиационного корпуса, встретив День Победы в звании подполковника, командира 893-го штурмового Витебского Краснознамённого авиационного полка, добивавшего с воздуха деморализованные остатки немецких войск. Всего за годы войны Пстыго совершил 164 боевых вылета, сбив в воздушных боях лично 2 вражеских истребителя (один из них — в лобовой атаке).

После войны 

После войны был направлен на Высшие офицерские курсы ВВС в Липецк. А после их успешного окончания служил на Дальнем Востоке. В 1950-х был командиром 53-го смешанного авиационного корпуса (Елизово, Камчатка).

Затем — учёба в Академии Генерального штаба, по окончании которой в 1957 году назначен заместителем командующего ВВС Ленинградского военного округа.

С 1958 года — первый заместитель, а с 1960 года — командующий ВВС Группы советских войск в Германии. В подчинении командарма 16-й воздушной армии Пстыго находилась группировка в 64 000 человек личного состава, 1700 самолётов. В год сбивали до семи самолётов-нарушителей.

С 1967 года генерал-полковник И. И. Пстыго — заместитель главнокомандующего ВВС СССР по боевой подготовке.

В 1975 году ему присвоено высшее воинское звание маршал авиации.

В 1977 году Пстыго поручено формировать Центральную инспекцию безопасности полётов Вооружённых Сил СССР, которую он же и возглавил. Тогда им была введена «формула безопасности полётов» как сумма слагаемых — качеств личного состава, законов лётной службы, регулярности полётов, руководства и управления полётами, надёжности авиационной техники. Эта «формула безопасности», построенная на опыте всей жизни Пстыго, действенна до сих пор.

Во время войны И. И. Пстыго дважды представлялся к званию Героя Советского Союза, но помешало репрессирование отца. Справедливость восстановили только в 1978 году. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля 1978 года «за личное мужество и отвагу, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, большой вклад в подготовку и повышение боевой готовности войск в послевоенный период, освоение сложной боевой техники» маршалу авиации Пстыго Ивану Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 11300).

С 1983 года маршал авиации И. И. Пстыго — в Группе генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Всего за плечами Пстыго 59 лет военной службы.

Освоил 52 типа самолётов, лётный стаж 42 года. В небе провёл 7500 часов. Многим крылатым машинам, например, МИГ-21, МИГ-23, дал путёвку в жизнь.

В 1995 году, к 50-летию Победы, Министерство обороны РФ вручило Пстыго, в числе других крупных военачальников, маршальскую форму нового образца. «Пуговицы с орлами я сразу спорол и пришил пуговицы с гербом Советского Союза, — рассказал И. И. Пстыго 30 июня 1995 года в интервью газете „Правда“. — Шеврон тоже отрезал: нечего обезьянничать перед американцами! Ну а фуражку с двуглавым орлом просто бросил в саду: пусть в ней ворона совьёт себе гнездо. Ни по форме, ни по аксессуарам она моим убеждениям не подходит, а мне уже поздно менять убеждения».

25 июля 2003 года в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941—1945 годов состоялся круглый стол «Курская битва: взгляд через шесть десятилетий», на котором Пстыго выступил с докладом «В небе над Курской дугой». В тот же день он был награждён памятной медалью «60 лет Курской битвы».

Жил в Москве. Работал консультантом в Военно-воздушной инженерной академии имени Н. Е. Жуковского. После создания в 2008 году Службы генеральных инспекторов Министерства обороны Российской Федерации являлся генеральным инспектором Службы до последних дней жизни.

Скончался 23 февраля 2009 года, на 91-м году жизни. Похоронен 26 февраля на Троекуровском кладбище в Москве.

Политическая деятельность 
 Член ВКП(б) (впоследствии КПСС) в 1941—1991 годах.

Награды

Советские 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза № 11300 (7 апреля 1978);
 два Ордена Ленина (1955, 07.04.1978);
 Орден Октябрьской Революции (1974);
 семь Орденов Красного Знамени (30.08.1942, 23.10.1942, 08.03.1945, 1953, 1956, 1968, 21.02.1969);
 орден Александра Невского (08.03.1944);
 два Ордена Отечественной войны 1-й степени (01.09.1943, 11.03.1985);
 два Ордена Красной Звезды (1951);
 орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени (08.04.1988);
 четырнадцать боевых медалей.

Российские 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени (2008);
 медали.

Иностранные 
 Иностранные награды.

Почётные звания 
 Заслуженный военный лётчик СССР (1967);
 Почётный гражданин Волгограда (29 мая 2003 года).

Память 
15 апреля 2018 года памятник Маршалу авиации И. И. Пстыго открыт в здании Службы безопасности полётов авиации Вооружённых Сил Российской Федерации в Москве.

Примечания

Сочинения 
 
 Пстыго И. И. 
 Пстыго И. И. Труженики неба. — М., 1994. — 469 с.
 Пстыго И. И. Труженики неба. — Уфа: Китап, 1995. — 327 с.
 Пстыго И. И. Жажда неба. — М.: АВИКО-ПРЕСС, 1995.
 
 
 
 
 Пстыго И. И. Дорога в небо. — М.: Голос-Пресс, 2003. — 395 с.
 
 
 Пстыго И. И. Жизнь (Так это было). — М.: Голос-Пресс, 2006. — 288 с. — 1000 экз. — ISBN 5-7117-0136-3.

Литература 
 К. Савельева. Освежающие душу воспоминания // журнал «Охота и охотничье хозяйство», № 2, 1993. стр.4-6 [интервью с маршалом авиации И. И. Пстыго]
 Башкортостан: Краткая энциклопедия. — Уфа, 1996.
 
 Козлов П. Я. Маршал авиации: Документ. повесть. — М.: Машиностроение, 2002.
 Командующие воздушными армиями. — М.: Патриот, 2006.
 Подвиги их — бессмертны. — Уфа: Китап, 2000.
 Интервью — газета Время новостей: № 78, 7 мая 2004.
 Красная Звезда: газета. — 2009, 26 февраля (некролог).
 Пстыго Иван Иванович: [Герой Совет. Союза, маршал авиации, 1918—2009 : некролог] // Республика Башкортостан. — 2009. — 26 февр. — Подписи: М. Г. Рахимов, К. Б. Толкачев, Р. С. Сарбаев и др. — (Вечерняя Уфа ; 26 февр.). — (Кызыл таң ; 26 февр.).

Ссылки 
 Биография героя на сайте «Красные соколы».
 Воспоминания И. И. Пстыго «Под крылом — Сталинград» — на сайте «АиФ».
 Интервью с маршалом авиации Пстыго И. И. на сайте «Время новостей».
 К 90-летию И. И. Пстыго — на сайте газеты «Красная Звезда».
 О И. И. Пстыго — на сайте «Победа — 60».
 О маршале авиации Пстыго И. И. — на сайте «Башинформ».
 О первом маршале из Башкирии — на сайте «БАШвестЪ».
 Почётные граждане Волгограда.
 Умер Почётный гражданин города-героя Волгограда.
 Парадный мундир Маршала Авиации СССР Пстыго И. И.

Лётчики Великой Отечественной войны
Похороненные на Троекуровском кладбище
Мемуаристы СССР
Командиры полков в Великой Отечественной войне
Депутаты Верховного Совета РСФСР 7-го созыва
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС